Фёдор Алексеевич Фарту́сов (1926—1994) — советский режиссёр и оператор документального кино. Народный артист РСФСР (1981). Член КПСС с 1973 года.

Биография 
Ф. А. Фартусов родился 28 января 1926 года в Москве. В 1944 году призван в РККА. Участник Великой Отечественной войны. Был демобилизован в 1950 году, работал на ЦСДФ. С 1956 года оператор и режиссёр Дальневосточной студии кинохроники. С 1991 года на пенсии.

Ф. А. Фартусов умер 21 ноября 1994 года.

Фильмография 
  — Острова Командора
  — Дальневосточные рассказы; Океан
  — Рыбачка
  — Здесь Отчизна моя
  — Океан — моя судьба
  — Владивосток
  — Мы строим БАМ; Подвиг на островах
  — Владимир Бердышев — первый парень на селе
  — Татьянина дорога; Л. И. Брежнев на Дальнем Востоке
  — А кто я есть — рабочий малый
  — Рассказы о коммунистах Сахалина

Награды и премии 
 народный артист РСФСР (30 марта 1981)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1972) — за фильмы «Рыбачка» (1966), «Здесь Отчизна моя» (1970), «Океан — моя судьба» (1972)
 приз Вкф (1968) — за фильм «Рыбачка»
 приз Вкф (1972) — за фильм «Океан — моя судьба»
 орден Отечественной войны II степени (21 февраля 1987)
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Ссылки 
 Фёдор Фартусов в государственном архиве Хабаровского края.

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм